Spojení písmen H a S může mít různé významy:

HS 
 horská služba
 hasičská stanice
 honební společenstvo, myslivecké sdružení
 hotelová škola v zápisu bez diakritiky, např. v internetových adresách
 hladká svalovina
 hospodářská soutěž
 hospodářské středisko
 hodinová sazba
 headset, sluchátka
 hlavní specializace (zkratka užívána zejména na VŠE v Praze)
 Humanistická strana
 Hořické strojírny
 SK Hanácká Slavia Kroměříž
 Husův sbor, obvyklé označení místních sborů a modliteben Církve československé husitské
 CF-HS – kód ISO 3166-2 pro prefekturu Mambere-Kadei
 Horní Slezsko
 Horní Slavkov
 Horní Stropnice
 Horní Suchá
 Horní Střela
 Helsingin Sanomat – finské noviny

Hs 
 hassium – chemický prvek
 Henschel und Sohn, letouny Henschel Hs 123, Henschel Hs 126, Henschel Hs 129, Henschel Hs 132, řízené střely Henschel Hs 117, Henschel Hs 293 atd.